Registratienummer (krijgsmacht)
 Registratienummer (scheepvaart)
 Vliegtuigregistratienummer